NCM est un sigle qui peut faire référence à :

National Cartoon Museum, musée américain consacré à la bande dessinée et au dessin animé.
National Cryptologic Museum, musée américain sur la cryptologie dépendant de la NSA
New California media, association californienne regroupant 700 médias ethniques
Négociations commerciales multilatérales, terme utilisé par le ministère français du commerce extérieur.
Network Connection Manager ou système de gestion de réseau, programme utilisé dans les systèmes d'exploitation informatiques.              
Neymar, Edinson Cavani et Kylian Mbappé, trio d'attaque prolifique du Paris Saint-Germain surnommé NCM.*
Newton centimètre unité de mesure d'une force.                                                          

Homonymie